De Kennis van Nu Nieuws, televisieprogramma van de NTR (voorheen ScienceFlash)
 De Kennis van Nu Radio, radioprogramma van de NTR (voorheen Hoe?Zo! Radio)

Zie ook 
Wetenschap24
Hoe?Zo!